Bordo el Tanque del Grullo är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Jiménez och delstaten Tamaulipas, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Bordo el Tanque del Grullo ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordo el Tanque del Grullo är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Loma Las Virgenes,  meter över havet,  km väster om Bordo el Tanque del Grullo. Runt Bordo el Tanque del Grullo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander Jiménez,  km öster om Bordo el Tanque del Grullo. Trakten runt Bordo el Tanque del Grullo består i huvudsak av gräsmarker.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Tamaulipas